David Island ist der Name folgender Inseln:

 David Island (Antarktika), eine antarktische Insel
 David Island (Northern Territory), eine australische Insel

Siehe auch:
 Davids Island (Begriffsklärung)